John McNamara ist der Name folgender Personen:

* John McNamara (Baseballspieler) (1932–2020), US-amerikanischer Baseballspieler, -trainer und -manager
 John McNamara (Segler) (1932–1986), US-amerikanischer Segler und Schriftsteller
 John McNamara (Drehbuchautor) (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 John McNamara (* 1973), schottischer Fußballspieler, eigentlicher Name von Jackie McNamara 
John McNamara (Biologe), britischer Biologe
 John Michael McNamara (1878–1960), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Washington
 John Richard McNamara (1927–2001), Weihbischof in Boston